Chian Yai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Si Thammarat, Thailanda, cu o populație de 45.827 de locuitori și o suprafață de 232,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Nakhon Si Thammarat